Олег Владимирович Николаев: Николаев, Олег Владимирович (1903—1980) — советский хирург-эндокринолог.
 Николаев, Олег Владимирович (род. 1998) — российский футболист.